Frauenberg ist der Name folgender Orte:

 Frauenberg (Moselle), Gemeinde im Département Moselle in Frankreich
 Frauenberg (Nahe), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Orts- und Gemeindeteile:
 in Bayern
 Frauenberg (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg
 Frauenberg (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau
 Frauenberg (Haidmühle), Ortsteil der Gemeinde Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau
 Frauenberg (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Frauenberg (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim
 Frauenberg (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Frauenberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg
 in Brandenburg
 Frauenberg (Lübben (Spreewald)), Stadtteil von Lübben (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald
 in Hessen
 Frauenberg (Bad Hersfeld), Ortsteil der Stadt Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Frauenberg (Ebsdorfergrund), Ortsteil der Gemeinde Ebsdorfergrund, Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Frauenberg (Fulda), Stadtbezirk der Stadt Fulda, Landkreis Fulda
 in Nordrhein-Westfalen
 Frauenberg (Euskirchen), Ortsteil der Stadt Euskirchen, Landkreis Euskirchen
 in Österreich
 Frauenberg (Gemeinde Admont), Ortschaft der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Frauenberg (Gemeinde Ardning), Ortschaft der Gemeinde Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Frauenberg (Leibnitz), Ortslage von Seggauberg, Stadtgemeinde Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Frauenberg (Steiermark), auch Maria Rehkogel, Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Marein im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2015)
 Frauenberg (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ort in der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 
 Frauenberg (Gemeinde Riegersburg), Ort in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 
 Frauenberg (Gemeinde Unterlamm), Rotte in der Ortschaft Oberlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

historisch:
 in Tschechien
 Hluboká nad Vltavou, Stadt in Südböhmen (deutsch Frauenberg an der Moldau)
 Panenská Hůrka,  Ortsteil der Gemeinde Bílý Kostel nad Nisou, Okres Liberec, Tschechien
 in Slowenien
 Škofljica (Frauenberg bei Laibach)

Bauten:
 Burg Frauenberg (Bodman),  Burg bei Bodman-Ludwigshafen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Frauenberg (Erbendorf), Bayern
 Burg Frauenberg (Feuerbach),  Burgruine in Stuttgart-Feuerbach in Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Frauenberg (Hessen),  Burgruine in Ebsdorfergrund im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen, Deutschland
 Burg Frauenberg (Ruschein),  Burgruine in Ruschein im Bezirk Surselva im Kanton Graubünden, Schweiz
 Schloss Hluboká nad Vltavou in Tschechien (Schloss Frauenberg)
 ein Kloster in Bodman-Ludwigshafen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, siehe Burg Frauenberg (Bodman)
 Kloster Frauenberg (Fulda), ein Kloster der Franziskaner in Fulda, Hessen
 Mariä Geburt (Frauenberg), Kirche in der Gemeinde Brunn in Bayern,
 St. Maria (Frauenberg), Kirche in Frauenberg in Bayern
 Wallfahrtskirche am Frauenberg bei Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark, Österreich
 Wallfahrtskirche Frauenberg an der Enns in Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark, Österreich

Berge:
 Frauenberg (Bayern), 728 m, im Bayerischen Wald bei Grafenau im Landkreis Freyung-Grafenau
 ein Berg, 593 m, des Thüringer Waldes bei Bad Liebenstein im Wartburgkreis, Thüringen
 Frauenberg bei Gösting, amtlich Frauenkogel, 561 m, im Stadtgebiet von Graz, Steiermark
 Frauenberg (Sondershausen), 411 m, der Hainleite bei Sondershausen im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Frauenberg (Leibnitz), 381 m, bei Leibnitz an der Sulm, Weststeiermark – mit Wallfahrtskirche und Ansiedlung
 Frauenberg (Hessen), 379 m, eine Erhebung der Lahnberge östlich von Marburg, mit Burgruine
 Frauenberg (Haspelwald), 378 m, die höchste Erhebung des Haspelwalds in Niederösterreich
 ein Hügel, 320 m, bei Fulda, Hessen, siehe auch Kloster Frauenberg (Fulda)
 ein Berg, 310 m, im Knüllgebirge, in Bad Hersfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Frauenberg (Niederelsungen), 298 m, im Wolfhager Hügelland, Hessen
 Frauenberg (Baruth), 101 m in Baruth/Mark in Brandenburg
 alter Name für den Marienberg in Würzburg, Standort der Festung Marienberg (Bayern)
 Neefer Frauenberg, eine Weinlage an der Terrassenmosel, Rheinland-Pfalz

Schutzgebiete:
 Galgenberg - Frauenberg, Landschaftsschutzgebiet bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kuppe des Frauenberges (Galgenberg), Naturdenkmal bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Frauenberg ist der Name folgender Personen:
 ein niederbayerisches Adelsgeschlecht, siehe Fraunberg (Adelsgeschlecht)

 Heinrich von Frauenberg (1257–1314), Freiherr und Begründer des Adelsgeschlechtes derer von Frauenberg in Liechtenstein
 Marie Julie Frauenberg, verheiratete Marie Haps (1879–1939), belgische Schulgründerin und -direktorin

Siehe auch:
 Frauenburg
 Fraunberg
 Frauenberger
 Festung Marienberg